Барбэ — фамилия. Известные носители:

 Барбэ, Виктория Ивановна (1926—2020) — режиссёр, заслуженный деятель искусств Молдавской ССР (1984), член Союза кинематографистов Молдавской ССР.
 Барбэ, Иосиф Иосифович (1921—2011) — советский и молдавский кинорежиссёр и оператор.